

Geografia

Newcastle – nel Nuovo Galles del Sud

Newcastle – nel Nuovo Brunswick
 Newcastle – nell'Ontario

Newcastle – nella contea di South Dublin
 Newcastle – nella contea di South Tipperary
 Newcastle – nella contea di Wicklow
 Newcastle West – nella contea di Limerick

Newcastle upon Tyne – capoluogo della contea di Tyne and Wear (Inghilterra)
 Newcastle-under-Lyme – nello Staffordshire (Inghilterra)
 Newcastle-on-Clun – nello Shropshire (Inghilterra)
 Newcastle – nel distretto di Down (Irlanda del Nord)

Newcastle – in California
 Newcastle – in Maine
 Newcastle – nel Nebraska
 Newcastle – in Oklahoma
 Newcastle – in Texas
 Newcastle – nello Utah
 Newcastle – nello Stato di Washington
 Newcastle – nel Wyoming

Newcastle – nel KwaZulu-Natal

Newcastle – nell'isola di Nevis

Altro 
 Newcastle – squadra di calcio inglese di Newcastle upon Tyne
 Newcastle – film australiano del 2008

Pagine correlate
New Castle
HMS Newcastle